Heinrich Brunck ist der Name folgender Persönlichkeiten:

* Heinrich Brunck (Vogt) (Heinrich Bruncke; † nach 1706), Amtsvogt in Langenhagen
 Heinrich von Brunck (1847–1911), deutscher Chemiker